Reifnitz ist der Name folgender Orte:

 Reifnitz (Gemeinde Maria Wörth), eine Ortschaft in Kärnten
 Reifnitz (Gemeinde Völkermarkt), eine Ortschaft in Kärnten
 deutscher Name von Ribnica, einer Gemeinde in Slowenien